Риньи, Анри Готье де (1782—1835) — французский государственный и военный деятель.
 Риньи, Антуан Карл Плансон де (более известен как Антон Карлович Плансон; 1791—1839) — преподаватель французского языка.
 Риньи — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона.

См. также 
 Риньи-ла-Ноннёз — коммуна во Франции, департамент Об.
 Риньи-ле-Феррон — коммуна во Франции, департамент Об.